Otter Lake (engl. für „Ottersee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Otter Lake (Improvement District No. 24, Alberta)
 Otter Lake (Lesser Slave River No. 124, Alberta)
 Otter Lake (Bulkley-Nechako, British Columbia)
 Otter Lake (Cariboo, British Columbia)
 Otter Lake (Fraser-Fort George F, British Columbia)
 Otter Lake (Fraser-Fort George G, British Columbia)
 Otter Lake (North Okanagan, British Columbia)
 Otter Lake (Okanagan-Similkameen, British Columbia)
 Otter Lake (Nordwest-Territorien)
 Otter Lake (Saskatchewan)
 Otter Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Otter Lake (Florida)
 Otter Lake (Macon County, Illinois)
 Otter Lake (Macoupin County, Illinois)
 Otter Lake (Mason County, Illinois)
 Otter Lake (Kalifornien)
 Otter Lake (Kentucky)
 Otter Lake (Aroostook County, Maine)
 Otter Lake (Washington County, Maine)
 Otter Lake (Alger County, Michigan)
 Otter Lake (Benzie County, Michigan)
 Otter Lake (Cass County, Michigan)
 Otter Lake (Clare County, Michigan)
 Otter Lake (Iron County, Michigan)
 Otter Lake (Houghton County, Michigan)
 Otter Lake (Keweenaw County, Michigan)
 Otter Lake (Lapeer County, Michigan)
 Otter Lake (Luce County, Michigan)
 Otter Lake (Tennessee)
 Otter Lake (Texas)
 Otter Lake (Virginia)
 Otter Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Otter Lake (Forest County, Wisconsin)
 Otter Lake (Landlade County, Wisconsin)
 Otter Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Otter Lake (Oneida County, Wisconsin)
 Otter Lake (Waupaca County, Wisconsin)

Otter Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Otter Lake (Québec)

in den Vereinigten Staaten:
 Otter Lake (Michigan)